Nathaniel Lammons e Jackson Withrow erano i detentori del titolo ma solo Jackson Withrow ha deciso di difendere il titolo in coppia con Denys Molčanov.

In finale Nicolás Barrientos e Miguel Ángel Reyes Varela hanno sconfitto Jelle Sels e Bart Stevens con il punteggio di 7-5, 6-3.

Teste di serie 

  Denys Molčanov /  Jackson Withrow (quarti di finale)
  Ivan Sabanov /  Matej Sabanov (semifinale)

  Jonny O'Mara /  John-Patrick Smith (primo turno) 
  Hunter Reese /  Sem Verbeek (quarti di finale)

Wildcard 

  Constantin Frantzen /  Tim Sandkaulen (primo turno)

  Yanki Erel /  Koray Kirci (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Heilbronner Neckarcup 2022